Santianes in der Name folgender Orte in Asturien, Spanien:

 Santianes de Molenes in der Gemeinde Grado
 Santianes (Oviedo) in der Gemeinde Oviedo
 Santianes (Pravia) in der Gemeinde Pravia
 Santianes in der Gemeinde Ribadesella, siehe Parroquias von Ribadesella #Santianes
 Santianes (Teverga) in der Gemeinde Teverga
 Santianes (Tineo) in der Gemeinde Tineo